Владимир (Хаджи) Иванов (Йованов) Весов е български архитект от Македония.

Биография 
Владимир Весов е роден в 1882 година в град Велес, тогава в Османската империя в семейството на видния български общественик хаджи Йован Весов. В 1909 година завършва с двадесет и третия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Завършва инженерство в Мюнхен, Германия. Участва в Първата световна война като запасен подпоручик в 12-та пионерна дружина. Проектира различни обществени, както и частни сгради. По време на Втората световна война е ангажиран за военни строежи на Източния фронт. Весов е автор на хижа „Кумата“ на Витоша и на църквата „Свети Архангел Михаил“ в Крупник. Член е на Македонския научен институт.

Умира в 1967 година в София.

Родословие

Бележки 

Родени във Велес
Български учени от Македония
Български архитекти
Членове на Македонския научен институт
Двадесет и трети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Починали в София
Възпитаници на Мюнхенския технически университет
Български имигранти от Македония в София
Български подпоручици
Български военни дейци от Първата световна война
Български офицери от Македония